Valkarin je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Poreča, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 38 stanovnika te 15 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine naselje je imalo 44 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji